Subramanianospora är ett släkte av svampar. Subramanianospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Subramanianospora